A nagyenyedi két fűzfa a következő művekre utalhat:

 A nagyenyedi két fűzfa (elbeszélés)
 A nagyenyedi két fűzfa (film)